Худе (Ольденбург) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Худе (Северная Фризия) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.